Лесосиби́рск — город в России, в Красноярском крае. Административный центр городского округа город Лесосибирск. Раньше являлся городом краевого подчинения на территории Енисейского района, приравнен к районам Крайнего Севера. Расположен на берегу реки Енисей в 286 километрах севернее Красноярска и в 30 км от устья Ангары.

Город является восьмым по численности населения в крае, население —  чел. (2020). Площадь города составляет 277 км².

Город занимает седьмое место по объёму промышленного производства и четвёртое по прибыли в крае. Крупный центр лесопиления и лесохимии, а также самый крупный город Нижнего Приангарья. Лесосибирск часто называют «лесной столицей Красноярского края».

География 
Расположен в центральной части России, на юго-западе Заангарского плато на левобережье реки Енисей, в 275 километрах севернее Красноярска и в 30 км от устья Ангары.

Город имеет выгодное транспортно-географическое положение. Железнодорожная ветвь на Ачинск связывает Лесосибирск с Транссибирской магистралью, Енисейский тракт, идущий до Красноярска, даёт выход на федеральную трассу «Байкал» (М53), мощный речной порт, способный перерабатывать в год около 1200 тысяч тонн грузов. Енисей связывает город с Северным Морским путём, а Ангара — с Нижним Приангарьем.

Благодаря этим факторам Лесосибирск — удобный транспортный узел, что позволило включить его в проект Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (СевСиб) и позиционировать его как плацдарм для развития Нижнего Приангарья.

История 
История города Лесосибирска начинается ещё с 1640 года. В это время около Енисейска начинают основываться деревни и зимовья. Первопоселенцы обосновались и поселились на реке Маклаковка. Поселение получает название Маклаков Луг. С начала селения здесь занимались земледелием, рыболовством и охотой. Также в деревне сажали культурные растения. На реке Маклаковка были построены мельницы, что означало здесь перемалывали зёрна. В деревне выплавляли железо, кроме этого ещё занимались ювелирным делом. В XIX веке Маклаково становится центром волости. В начале XX века в Маклаковское приезжает норвежский промышленник Йонас Лид. Лесопромышленник задумывает открыть крупный экономический узел на границе Западной и Восточной Сибири и основывает лесоперерабатывающий комбинат, создавший экономическую основу для будущего города. Комбинат начал строиться в 1908 году, а начинает работу в 1916 году. За годы своего существования лесозавод потерпел немало неприятностей. На комбинате было несколько пожаров, а также были потопы, после которых комбинат терял продукцию. Комбинат Лида после революции был национализирован и получил название Маклаковский ЛДК-(2). После Великой Отечественной войны в районе Маклаково были построены крупные лесопильные заводы для переработки ангарской сосны: Новоенисейский и Новомаклаковский лесопильно-деревообрабатывающие комбинаты, лесоперевалочная база и лесоперевалочный комбинат. В 1953 году Маклаково получает статус посёлка городского типа. Маклаковский ЛДК впоследствии становится градообразующим предприятием посёлка.

Была открыта железнодорожная ветка Ачинск — Маклаково, протяжённостью 274 км, которая соединила посёлок с железнодорожной Сибирской магистралью.

Для рабочих были построены посёлки Новомаклаково и Новоенисейск.

15 января 1975 года на базе пристаней «Енисейск» и «Маклаково» был создан Лесосибирский порт — ныне дочернее предприятие Енисейского речного пароходства.

Своему появлению на карте России город обязан одному из своих основателей и первому главе города первому секретарю Лесосибирского горкома КПСС Николаю Терентьевичу Колпакову. По его словам, название города в полной мере отражает специализацию города и его географическое положение:
Название города придумал я. Было два предложения, которые не прошли: назвать город Маклаково, да и за рубежом этот посёлок был известен с 1924 года. Правительство отклонило это предложение. Мы же считали, что название посёлка Маклаково происходило от фамилии путешественника, а оказалось, что он никогда не был в этих краях. Учёные Академии наук расшифровали слово «маклаки» — это, дескать, перекупщики краденого. В советское время, конечно же, не могли допустить название города с этим словом. Тогда начали советоваться. Пробовали назвать будущий город Ново-Енисейском, хотя бы потому, что рабочий посёлок был с таким названием, и он входил в административное подчинение. Но непосредственно в наш город не входил, по проекту не входил, и нужно было созвать сход жителей, получить их согласие. Народ не согласился. Стали думать. Мне пришла мысль: есть в Сибири город Новосибирск, связанный с Сибирью, а мы же лесники, у нас, в основном, лесная промышленность… Итак — Лесосибирск! По всем параметрам вроде подходит: лес, Сибирь… Обосновали название, и его легко приняли в правительстве. «Красноярская газета», № 84 12 декабря 2006 г. 

По другой версии название городу придумала преподаватель Лесосибирского педагогического института профессор А. И. Малютина, победившая в конкурсе на лучшее название будущего города.

Решением Президиума Верховного Совета РСФСР № 185 от 21 февраля 1975 года посёлки Маклаково и Новомаклаково преобразованы в город Лесосибирск. В 1989 году к Лесосибирску присоединён посёлок Новоенисейск.

Население

Климат

Экономика 
Основные отрасли промышленности — переработка древесины, лесохимия.

Крупные предприятия:
 Лесосибирский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 1
 Промышленная группа «Сибирский лес»
 Речной порт
 Лесосибирский канифольно-экстракционный завод
 Лесосибирский лесоперевалочный комбинат
 Лесосибирский мачто-пропиточный завод
 Сибирский лесохимический завод
 Новоенисейский лесохимический комплекс
 Лесосибирск-Автодор

Лесосибирский ЛДК № 1 с 1978 года является градообразующим предприятием Лесосибирска. В его состав входят лесозаготовительные предприятия, лесопильное производство, цех по выпуску и отделке древесно-волокнистых плит, мебельное производство. Лесосибирский ЛДК № 1 выпускает 850—900 тыс. куб. м. пиломатериалов и 175 тыс. куб. м. древесно-волокнистой плиты в год. В 2011 году руководство ЛЛДК № 1 приступило к модернизации производства. После проведения модернизации Лесосибирский ЛДК станет крупнейшим лесопильным заводом в России и одним из самых крупных в мире.

Ранее работал крупный шпалозавод, производивший шпалы для железнодорожного пути — Стрелковский.

Внутреннее деление 

Центральная улица города — улица Горького. Лесосибирск был образован из трёх рабочих посёлков, они являются внутригородскими районами: Новоенисейск, Южная часть, Старое Маклаково.

Культура и искусство 

В городе несколько муниципальных домов культуры («Маклаковский дом культуры», «Новоенисейский дом культуры», дом культуры «Магистраль»), городской выставочный зал, Лесосибирский музей леса, три музыкальные и две художественные школы, 8 библиотек.

Народные ансамбли песни и танца «Узоры», «Веснушки» и «Новоенисейские зори», театр танца «Чудеса», народный хор ветеранов «Ивушка», хор ветеранов «Калинушка». Действует ансамбль народной музыки «Веселуха». Народное объединение художников «Енисей».

В 2010 году в городе появился муниципальный духовой оркестр.

В Лесосибирске рос и учился Заслуженный деятель искусств республики Азербайджан, лауреат международных конкурсов и президент международного телевизионного фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества "Заря над Енисеем" Гусейн Угур оглы Иманов. Награждён трофеем UNESCO за вклад в культуру и продвижение молодых талантов. Окончил Лесосибирскую школу искусств 1 им. Е. Бочкина по классу вокала у Жуковой Лилии Викторовны.

В Лесосибирске издаётся художественно-публицистический альманах творческих объединений Приенисейского округа Красноярского края «Перезвон».

С 2011 г. работает Лесосибирский городской литературный клуб «Радуга», в который вошла ОО «Творческая гостиная» и другие творческие коллективы. В 2011 г. вышел первый выпуск художественно-публицистического альманаха «Радуга».

Креативное пространство «Культ-Холл».

Городской драматический театр «Поиск».

Функционирует кинотеатр «Луч».

В Лесосибирске родился художник Виктор Каплан.

СМИ 
 Лесосибирская городская телерадиокомпания ЛГТРК.
 Газета 'Заря Енисея'

Достопримечательности 
 Городская площадь — расположена при въезде в Южную часть города, на ней находится Монумент образованию и стела 10-летию города Лесосибирска, а также фонтан.
 Крестовоздвиженский собор. В 1995 г. на Троицу был заложен первый камень в строительстве собора. Строился Лесосибирским СМП-3 по проекту архитектора Банникова Александра Владимировича (проектная мастерская ООО «Архитектон», г. Красноярск) на средства Лесосибирского ЛДК. Построен из красного кирпича, 13 куполов, символизирующих Христа и его 12 апостолов, издали хорошо видных с Енисея. Строительство собора продолжалось семь лет. В процессе строительства были восстановлены и использованы способы кирпичной кладки, применявшиеся средневековыми русскими мастерами.
 Андреевский храм — православный храм в честь Св. Андрея Первозванного, возведён в северной части города, в б. пос. Новоенисейск. Строительство завершено в 2011 г. В январе 2012 года состоялось освящение храма.

Спорт 

В городе действуют две спортивные школы (МБУ "СШ №1", МБУ " СШ по видам единоборств"),

Стадион "Труд", ФОК по МЖ "Стрела"

Физкультурно-оздоровительный комплекс  «Эдельвейс».

Действуют 20 общественных организаций, работающих в области спорта. Среди них:

 Лесосибирская общественная организация «Федерация бокса «Ринг»;
 Клуб каратэ «Рассвет»;
 Федерация Киокушинкай каратэ-до;
 туристический клуб.
В 2015 году был открыт физкультурно-спортивный центр "Енисей" - Северный филиал КГАУ "Центр спортивной подготовки".

Объект спорта  был построен благодаря усилиям жителей и  местной власти в рамках государственной программы  развития физической  культуры спорта в Российской Федерации. ФСЦ «Енисей» включен во Всероссийский реестр объектов спорта Министерства спорта Российской Федерации, предоставляющий право проводить официальные соревнования.

Лесосибирск является местом проведения зональных, краевых  спортивных соревнований и турниров.

Образование 
 Лесосибирский педагогический институт — филиал Сибирского федерального университета (ЛПИ — филиал СФУ).
 Лесосибирский филиал Сибирского государственного технологического университета (ЛфСибГТУ).
 Лесосибирский филиал Современной гуманитарной академии (СГА).
 Профессиональное училище № 14.
 Лесосибирский технологический техникум (бывшее профессиональное училище № 48).
 Лесосибирский медицинский техникум.
 12 школ, среди них одна коррекционная.
 22 детских сада.
 Восемь учреждений дополнительного образования, среди них три музыкальные школы и две художественные.
 Частное профессиональное образовательное учреждение «Лесосибирский колледж „Знание“».
 Лесосибирский кадетский корпус.
 Православная гимназия им. св. Иоанна Кронштадтского.

Вещание 
В городе вещают 9 телеканалов в аналоговом формате, 6 радиостанций, 3 мультиплекса цифровых каналов.

 Телеканалы
 Первый канал
 Россия 1 / ГТРК Красноярск
 Россия 24 / ГТРК Красноярск
 Россия-Культура
 НТВ
 ТНТ / ЛГТРК
 СТС 
 Енисей / ЛГТРК
 Пятый канал
 РЕН
Афонтово / ЛГТРК
8 канал Красноярский край

 Радиостанции
 101,7 FM — Юмор FM
 102,3 FM — Авторадио
 102,8 FM — Радио России
 105,0 FM — Русское радио
 105,4 FM — Европа Плюс
 106,6 FM — Радио Дача

Транспорт 

 автомобильный: Енисейский тракт — до Красноярска
 речной порт
 железнодорожный: ветка Ачинск-Лесосибирск до Транссиба
 В Лесосибирске действует система городского общественного автобуса марки ПАЗ-3205. Общественные перевозки по городу Лесосибирску осуществляются Лесосибирским АТП.

Религия 

Русская православная церковь
В 1989 году православные верующие на воскресные богослужения ездили в Успенскую церковь Енисейска. В 1991-92 гг. в городе начала складываться православная община.
 В городе действует Крестовоздвиженский собор. Это самый крупный храм в Сибири, а также самый крупный храм в России, из построенных в новое время. Заложен в 1995 г. Строительство продолжалось 7 лет. 13 куполов, символизирующие Спасителя и 12 апостолов, издали хорошо видны с Енисея. Главный из куполов вознесён на высоту 67 м.
 Храм-часовня во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого).
 13 сентября 2012 года Лесосибирск и Лесосибирский Крестовоздвиженский собор посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершавший Первосвятительский визит в Красноярскую митрополию.

Ислам
Помимо православия в городе представлена мусульманская община. Построена мусульманская мечеть, строительство которой было завершено 14 декабря 1997 года. В мечети помимо традиционных для ислама обрядов преподают арабский язык.

Традиционным для жителей города стал ежегодный праздник «Сабантуй», проводимый при активной поддержке татарской общины «Дуслар»

Другие конфессии
Зарегистрированы общины евангельских христиан-баптистов, адвентистов седьмого дня и пятидесятников.

См. также 
 Стрелка (Лесосибирск)
 Герб Лесосибирска

Примечания

Ссылки 
 «Мой Лесосибирск» сайт родного города
 Лесосибирск в энциклопедии Мой Красноярск
 Лесосибирск в энциклопедии «Мой город»

Переименованные населённые пункты России
Города Красноярского края
Города на Енисее
Населённые пункты краевого подчинения Красноярского края
Населённые пункты городского округа город Лесосибирск